— японская фамилия.

Известные носители:
 Исихара, Каори (род. 1993) — японская поп-певица, идол, сэйю и актриса.
 Исихара Кэндзо (1864—1936) — японский государственный деятель.
 Исихара, Синобу (1879—1963) — японский офтальмолог.
 Исихара, Синтаро (1932—2022) — японский писатель и политик, губернатор Токио (1999—2012).
 Исихара, Сюнсо (1934—2020) — японский геофизик, иностранный член РАН (2003).
 Исихара, Тацуя (род. 1966) — японский аниме-режиссёр.
 Исихара, Тэруто (род. 1991) — японский боец ММА.
 Исихара, Хесус (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Исихара, Юдзиро (1934—1987) — японский актёр и певец, идол японской поп-культуры 1950—1960 годов, младший брат Синтаро Исихары.

См. также 
 Итихара